Blumenschein ist der Familienname folgender Personen:

 Almiro Blumenschein (1931–2019), brasilianischer Genetiker und Orchideenspezialist
 Ernest Leonard Blumenschein (1874–1960), amerikanischer Künstler
 Gordon Blumenschein (* 1956), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Roman Blumenschein (* 1981), österreichischer Schauspieler
 Tabea Blumenschein (1952–2020), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Ulrich Blumenschein (* 1929), deutscher Journalist
 Viviane Blumenschein (* 1969), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Yde Schloenbach Blumenschein (1882–1963), brasilianische Dichterin